Trio (banda) - banda pop alemã
Trio (música)
Trio (álbum) - das cantoras Emmylou Harris, Dolly Parton e Linda Ronstadt
Trio (1950) -  filme inglês

Desambiguação